

Géométrie 
 Un hexagone, un polygone à six sommets et six côtés.

Géographie 
 L'Hexagone, l'une des locutions désignant la France, souvent utilisée dans la presse. En effet, le pourtour de la France métropolitaine (frontières terrestres et côtes maritimes) dessine approximativement un hexagone.
 L'Hexagone Balard, ensemble immobilier regroupant des états-majors des forces armées françaises.

Culture

Musique 
 Édition 
 Disques Hexagone, un ancien label discographique indépendant français de musique folk fondé en 1974 par Hughes de Courson et actif jusqu'en 1980. Pionnier dans son domaine, il s'est spécialisé dans les nouvelles formes musicales folk avec l'accent mis sur la musique bretonne, celtique et folk-progressive. Principaux artistes : Malicorne, La Bamboche, Kolinda, Dan Ar Braz, Le Grand Rouge, La Chifonnie, Jean Blanchard, Chemin Blanc.
 Hexagone, une revue française consacrée à la chanson.

 Groupe 
 Fraction Hexagone, l'ancien nom du groupe de rock identitaire français Fraction formé en 1994.

 Album 
 Hexagone, un album de Jean-Michel Jarre sorti le . Publié par Radio France, il propose l'habillage sonore de la chaîne de télévision France Info. Il opère la synthèse entre univers symphonique et électronique. L'album s'intitule officiellement: Radiophonie vol. 9.

 Chanson 
 Hexagone, une chanson de Renaud parue en 1975

Cinéma 
 Hexagone, un film de Malik Chibane sorti en 1994.

Télévision 
 Hexagone, série documentaire sur France 5 en 2017, adaptation du livre Hexagone.

Littérature 
 Hexagone, un livre de Lorànt Deutsch (2013). 
 L'Hexagone halluciné, anthologie de récits de science-fiction (1988).
 Hexagone, une maison d'éditions littéraire au Québec.

Théâtre/salle de spectacles 
 L'Hexagone est une salle de spectacles labellisée scène nationale situé à Meylan.

Références